Showa bezeichnet:

 Hirohito, der 124. japanische Tennō, er trägt seit seinem Tod den Post-mortem-Namen Shōwa
 Shōwa-Zeit, die Regierungsepoche von Hirohito (1926–1989)
 Showa (Fisch), ein Farbkarpfen (Koi)
 Shōwa Flat, Ebene auf der Ongul-Insel, Flatvær, Antarktis
 Shōwa Hikōki Kōgyō, ein Flugzeugbauer
 Shōwa Corporation, ein japanischer Zulieferer der Automobilteil- und Motorradindustrie

Siehe auch:

 Shoa, Shoah, Schoah, Schoa (Begriffsklärung)